La solitudine désigne le titre d'une chanson et d'un album de Léo Ferré, parus en 1972.
 La solitudine désigne une chanson de la chanteuse Laura Pausini, datant de 1993.